Eryngium gruinum är en flockblommig växtart som beskrevs av Jens Wilken Hornemann. Eryngium gruinum ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
gruinum